Великие Бубны () — село,
Великобубновский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924183201. Население по переписи 2001 года составляло 1328 человек.

Является административным центром Великобубновского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Заезд,
Матлахово и
Посад.

Географическое положение 
Село Великие Бубны находится в 2-х км от правого берега реки Ромен.
На расстоянии до 1 км расположены сёла Посад, Мокиевка и Заезд.
По селу протекают приток Ромна, а на западной окраине пересыхающий ручей с запрудой — начало реки Олава.

Рядом проходит железная дорога, ближайшая станция Рогинцы в 4-х км.

История 
 Село Великие Бубны известно с конца XVIII века.

Входило в состав имения князей Глинских, родоначальник которых, татарский князь Лекса, в крещении Александр, пришел служить к Витовту в конце XIV века. Впоследствии имение перешло к князьям Вишневецким.

Между Великими и Малыми Бубнами находился зверинец, с поселениями для охотников княжеских, которые во время охоты в лесах били в бубны (бубонили), выгоняя зверей при облавах, что, по всей видимости, и дало название этим сёлам.

В ХІХ столетии село Великие Бубны было волостным центром Велико-Бубновской волости Роменского уезда Киевской губернии. В селе была Благовещенская церковь. Священнослужители Благовещенской церкви:
 1759-1768 - священник Павел Якимович Свет
 1769 -1774 - священник Петр Павлович Свет
 1774 - священник Степан Петрович Варавский (Баравский), ранее дьячок с. Ярмолинцы
 1780 - священник Павел, иерей с. Ярмолинцы
 1781-1782 - священник Фома Ефилуев, с. Салогубовка; дьячок Яков Павлович Свет
 1783-1818 - священник Яков Павлович Свет

В 1923 году образован Великобубновский район Черниговской области с центром в селе Великие Бубны. В 1933 году Великобубновский район преобразован в Талалаевский район. И в 1939 году село Великие Бубны передано в новообразованную Сумскую область.

Экономика 
 Свино-товарная ферма.
 Агрофирма «Лан», ООО.
 Цех добычи нефти и газа № 3 управления «Охтирканафтогаз».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Примечания